Malkowicze – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim, w sielsowiecie Malkowicze
 Malkowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze
Malkowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
 Malkowicze – stacja kolejowa w miejscowości Malkowicze, w rejonie hancewickim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi